Atanas Golomeev – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo bulgaro
 Cvetan Golomeev – nuotatore bulgaro
 Kristián Goloméev – nuotatore greco